Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Ol'ga Govorcova e Klaudia Jans-Ignacik sono le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.
In finale Kimiko Date-Krumm e Chanelle Scheepers hanno battuto Cara Black e Marina Eraković per 6-4, 3-6, [14-12].

Teste di serie

  Daniela Hantuchová /  Lucie Hradecká (primo turno, ritirate)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (semifinale)

  Cara Black /  Marina Eraković (finale)
  Kimiko Date-Krumm /  Chanelle Scheepers (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Internationaux de Strasbourg 2013
WTA Tour 2013